Friedensnote kann stehen für:

 Friedensnote der Bundesrepublik Deutschland vom 25. März 1966, siehe Friedensnote
 Friedensnote des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson vom 21. Dezember 1916, siehe Erster Weltkrieg #Friedensnote Wilsons
 Friedensnote Papst Benedikts XV. vom 1. August 1917, siehe Dès le début
 Friedensnote Kaiser Karls I. vom 14. September 1918, siehe Karl I. (Österreich-Ungarn) #Friedensbemühungen und Kriegsziele

Siehe auch:
 Friedensangebot der Mittelmächte vom 12. Dezember 1916
 Friedensresolution des Deutschen Reichstags vom 19. Juli 1917